Эсте́вес () — иберийская фамилия.
Известные носители:
 Эстевес, Абилио (род. 1954) — кубинский прозаик и драматург.
 Эстевес, Адриана (род. 1968) — бразильская актриса.
 Эстевес, Антонио (1916—1988) — венесуэльский композитор, дирижёр, музыкальный организатор, педагог.
 Эстевес, Гильермо (род. 1947) — кубинский шахматист, международный мастер (1972).
 Эстевес, Десио (1927—2000) — бразильский футболист, полузащитник.
 Эстевес, Карлос Ирвин (известный как Чарли Шин, род. 1965) — американский актёр и сценарист.
 Эстевес, Рамон Херардо Антонио (известный как Мартин Шин, род. 1940) — американский актёр и кинорежиссёр.
 Эстевес, Рейес (род. 1976) — испанский бегун на средние дистанции.
 Эстевес, Фердинанд (1788—1854) — испанский скульптор и художник, лидер неоклассицизма на Канарских островах.
 Эстевес, Эмилио (род. 1962) — американский киноактёр, сценарист, режиссёр.

 Медина Эстевес, Хорхе Артуро (1926—2021) — чилийский куриальный кардинал.

См. также 
 Эштевеш
 Эстеве